Municipio de Claridon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Claridon (condado de Geauga, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Geauga.
 Municipio de Claridon (condado de Marion, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Marion.